Quaranta ima više značenja:
 Quaranta, Asti
 Quaranta, Cuneo
 Quaranta, Siena